Polskie pułki piechoty:
 26 Pułk Piechoty Liniowej Królestwa Kongresowego
 26 Pułk Piechoty (II RP) – pułk piechoty polskiej
 26 Pułk Piechoty (PSZ) – oddział 9 Dywizji Piechoty PSZ
 26 Pułk Piechoty – pułk piechoty ludowego Wojska Polskiego

Austro-węgierskie pułki piechoty:
 26 Pułk Piechoty Austro-Węgier (–1918) – Ungarisches Infanterieregiment Nr. 26
 26 Pułk Piechoty k.k. Landwehry – k.k. Landwehr Infanterie Regiment „Marburgr“ Nr. 26
 26 Pułk Piechoty k.u. Landwehry (1886–1918) – HonvIR 26, HIR.26 (niem. Karlovacer Landwehr-Infanterieregiment Nr.26, węg. Károlyvárosi 26. honvéd gyalogezred)

Niemiecki pułk piechoty:
 26 Pułk Piechoty im. Księcia Anhalt-Dessau Leopolda (1 Magdeburski) – pułk piechoty niemieckiej, sformowany 5 lipca 1813; stacjonował w Magdeburgu; przyporządkowany do IV Korpusu Armii Niemieckiej

Rosyjski pułk piechoty:
 26 Mohylewski Pułk Piechoty (ros. 26-й пехотный Могилевский полк) – pułk piechoty rosyjskiej okresu Imperium Rosyjskiego